El Torneig de Bangkok 2012, oficialment conegut com a Thailand Open 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 de setembre de 2012 a l'Impact Arena de Bangkok, Tailàndia.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012